Słowo Clefs może odnosić się do:
 Clefs – miejscowość i dawna gmina we Francji, w regionie Kraj Loary
 Les Clefs – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy